Belosselski-Beloserski steht für:

 Alexander Michailowitsch Belosselski (1752–1809), russischer Fürst, Diplomat und Philosoph
 Belosselski-Beloserski-Palast
 Belosselski-Beloserski (Adelsgeschlecht)